Die Kategoria e Parë 1962/63 (sinngemäß: Erste Liga) war die 25. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Es war die erste Spielzeit, die nicht innerhalb des Kalenderjahres ausgetragen wurde.

Saisonverlauf 
Nachdem der albanische Fußballverband 1948 die Umstellung auf eine jahresübergreifende Spielzeit von Herbst bis Frühjahr nach westeuropäischem Vorbild aufgrund von sowjetischem Druck hatte zurücknehmen müssen, wurde dieser Schritt nach dem Bruch der engen Beziehungen zwischen Tirana und Moskau zur Spielzeit 1962/63 doch noch vollzogen. Im ersten Halbjahr 1962 hatte deswegen kein Erstliga-Fußball geboten werden können. Die Liga wurde für die neue Saison von zehn auf zwölf Mannschaften aufgestockt. Daher durften die eigentlichen sportlichen Absteiger von 1961, KS Vllaznia Shkodra und der FK Tomori Berat, doch in der Spielklasse bleiben. Hinzu kamen mit Wiederaufsteiger Lokomotiva Durrës und KS Korabi Peshkopi, das seine erste Erstliga-Spielzeit absolvierte, zwei Neulinge. Titelverteidiger war der FK Partizani Tirana.

Die Meisterschaft wurde in einer regulären Spielzeit mit Hin- und Rückrunde ausgetragen. Jedes Team trat zweimal gegen jede andere Mannschaft an. Der Tabellenletzte stieg in die damals noch zweitklassige Kategoria e dytë ab. Der Meister zog in den Europapokal der Landesmeister ein.

Insgesamt fielen 362 Tore, was einem Schnitt von 2,7 Treffern pro Partie entspricht. Torschützenkönig mit 18 Treffern wurde Robert Jashari vom FK Partizani Tirana.

Mit vier Punkten Vorsprung vor Dinamo Tirana konnte Partizani Tirana den Meistertitel verteidigen. Für Partizani war es der neunte Meistertitel der Vereinsgeschichte, während Dinamo wie im Vorjahr nur der Vizetitel blieb. Besa Kavaja, 1961 noch Siebter, landete diesmal auf Platz drei und damit noch vor Pokalsieger 17 Nëntori Tiranë, das sieben Zähler Rückstand auf Kavaja aufwies. Knapp dahinter auf Rang fünf ordnete sich Labinoti Elbasan ein. Aufsteiger Lokomotiva Durrës schaffte als Sechster souverän der Klassenerhalt, nachdem der Klub zuvor zwei Mal in die Kategoria e Parë auf-, jedoch jedes Mal sofort wieder abgestiegen war. Dahinter kamen Skënderbeu Korça, Vllaznia Shkodra, Tomori Berat und Traktori Lushnja ein. Abgeschlagen Letzter wurde Neuling Korabi Peshkopi, das somit den direkten Rückweg in die zweite Liga antreten musste.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters Partizani Tirana

Literatur

Einzelnachweise 

1962 63
Fußballsaison 1962/63